Cornet, orgonaregiszter
 Cornet, település az USA Washington államában
 Cornet, családnév